Chomicze (rejon szacki)
 Chomicze (okręg wileński)
Chomicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Łunna.
Chomicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zelwieński, w sielsowiecie Dobrosielce.
Chomicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Bereza.
Chomicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.